Sägmeister ist der Ortsname von

 Sägmeister (Burghausen), Ortsteil der Stadt Burghausen, Landkreis Altötting, Bayern
 Sägmeister (Tüßling), Ortsteil des Marktes Tüßling, Landkreis Altötting, Bayern

Siehe auch:
 Sagmeister